Op het toernooi van Wimbledon in 2018 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 6 tot en met zondag 15 juli 2018.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Martina Hingis en Jamie Murray was de eerste gestopt met professioneel tennis. Murray speelde samen met Viktoryja Azarenka. Zij bereikten de finale, waarin zij werden geklopt door Nicole Melichar en Alexander Peya die voor het eerst een finale speelden.

Het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer was als vierde geplaatst en bereikte de kwartfinale. Zij moesten daar hun meerdere erkennen in Murray en Azarenka.

Het Belgisch/Nederlands team Kirsten Flipkens/Robin Haase bereikte de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor het tiende reekshoofd, Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal.

De Nederlander Matwé Middelkoop speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden. Zij waren als twaalfde geplaatst en bereikten eveneens de derde ronde. Ook zij waren niet opgewassen tegen Murray en Azarenka.

Al met al aardige resultaten voor de Nederlandse deelnemers.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA- en ATP-ranglijsten per 2 juli 2018.

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2018